Świdnica heißen folgende Orte in Polen:
 eine Kreisstadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Świdnica (deutsch Schweidnitz),
 ein Dorf in der Woiwodschaft Lebus, siehe Świdnica (Zielona Góra) (deutsch Schweinitz),
 ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Świdnica Polska (deutsch Polnisch Schweinitz oder Schweinitz b. Kanth),
 ein Weiler in der Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Świdnica (Lubaczów),
 eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Świdnica (Landgemeinde),
 eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lebus, siehe Gmina Świdnica (Zielona Góra).

Świdnica heißen außerdem folgende Flüsse in Polen:
 ein Nebenfluss des Flusses Kostrzyń, siehe Świdnica (Kostrzyń),
 ein Nebenfluss des Flusses Sołotwa, siehe Świdnica (Sołotwa).

Świdnica ist des Weiteren der polnische Name eines Dorfes in der Ukraine, siehe Swydnyzja.